Öd ist der Name folgender Orte in

Bayern:
 Öd am Holz, Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding
 Öd bei Buchamühl, Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen
 Öd bei Dietelskirchen, Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut
 Öd bei Kirchberg, Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut
 Öd in der Pechschnaid, Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein
 Öd im Forst, Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein
 Öd (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut
 Öd (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land
 Öd (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg
 Öd (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen
 Öd (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn
 Öd (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein
 Öd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Öd (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn
 Öd (Eslarn), Ortsteil des Marktes Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Öd (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach
 Öd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Öd (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut
 Öd (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim
 Öd (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising
 Öd (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen
 Öd (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding
 Öd (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn
 Öd (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau
 Öd (Mehring), Ortsteil der Gemeinde Mehring, Landkreis Altötting
 Öd (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau
 Öd (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn
 Öd (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim
 Öd (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land
 Öd (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Öd (Schönthal), Ortsteil der Gemeinde Schönthal, Landkreis Cham
 Öd (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Öd (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf
 Öd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Öd (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Öd (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim
 Öd (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach
 Öd (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen
 Oberes Öd, Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn
 Unteres Öd, Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn

Österreich:
 Öd (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Pöggstall), Katastralgemeinde (Öd geschrieben) von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Öd (Gemeinde Saalfelden), Katastralgemeinde von Saalfelden am Steinernen Meer, Land Salzburg
 Öd (Gemeinde Landeck), Ortsteil von Landeck, Tirol

ÖD steht als Abkürzung für:
 Öffentlicher Dienst
 Österreichisches Deutsch

Siehe auch:
 Einöde
 Oed 
 Ödt

OD